NLA steht für:

 Nationalliberale Aktion, deutsche Splitterpartei (1970–71)
 National Library of Australia in Canberra
 Nationalliga A, die höchste Liga in verschiedenen Sportarten, siehe Nationalliga
 Niedersächsisches Landesarchiv mit Hauptsitz in Hannover
 Norsk Lærerakademi, private Pädagogische Hochschule in Norwegen
 Flughafen Ndola in Sambia (IATA-Code)

nla steht für:
 Ngombale (ISO-639-3-Code), eine der Bamileke-Sprachen im Kamerun

Abkürzung